Бори́с Григо́рьевич Они́щенко (р. 19 сентября 1937, село Березняки, Хорольский район, Полтавская область) — советский пятиборец.

Заслуженный мастер спорта (1971, лишён в 1976). Выступал за Киев — спортивное общество «Динамо».

Спортивные результаты

Олимпийские игры 
 1968 — серебряный призёр в командном зачёте (совместно с Павлом Леднёвым и Стасисом Шапарнисом), 5-е место в личном зачёте.
 1972 — олимпийский чемпион в командном зачёте (совместно с Павлом Леднёвым и Владимиром Шмелёвым), серебряный призёр в личном зачёте — захватив лидерство после четырёх видов, неудачно выступил в легкоатлетическом кроссе и проиграл венгру Андрашу Бальцо.
 1976 — дисквалифицирован.

Чемпионаты мира 
Чемпион мира:
 1971 — личный зачёт,
 1969, 1971, 1973—1974 — командный зачёт;
серебряный призёр:
 1969 — личный зачёт,
 1970 — командный зачёт;
бронзовый призёр:
 1970, 1973—1974 — личный зачёт.
 1967 — командный зачёт.

Чемпионаты СССР 
Чемпион СССР 1969—1970, 1976 в личном зачёте.

Дисквалификация 
На Играх 1976 года во время второго вида, фехтования, Онищенко побеждал всех соперников. В ходе боя с лидером сборной Великобритании Джереми Фоксом тот неожиданно отклонился назад, и шпага Онищенко его не задела, остановившись в 10-15 см от груди Фокса; однако за спиной его соперника всё равно загорелась лампочка, сигнализирующая о нанесённом уколе. Британцы потребовали анализа момента, было изучено табло, затем оружие Онищенко (первоначально речь о мошенничестве не шла — предполагался технический сбой, самопроизвольное короткое замыкание цепи электрической фиксации укола). 

После замены шпаги Онищенко — лучший фехтовальщик в сборной СССР по современному пятиборью того периода — победил англичанина уже «честной» шпагой (и далее продолжил побеждать, выиграв восемь из оставшихся девяти боёв).

Однако тут же, через несколько минут по окончании боя, экспертиза шпаги Онищенко выявила следующее: в её рукоятку была вмонтирована кнопка, замаскированная замшей; нажатием этой кнопки можно было в любой момент замкнуть электрическую цепь, которая включала судейскую лампочку, и фиксировалось нанесение укола.

Онищенко тут же был дисквалифицирован, и сборная СССР — фаворит соревнований в командном зачёте — лишилась возможности бороться за медали. 
Реакция со стороны советской делегации последовала незамедлительно: председатель Госкомспорта СССР Сергей Павлов, осудив Онищенко, объявил о его пожизненной дисквалификации. 
Впоследствии его лишили всех званий, наград и членства в КПСС.

Существуют разные версии о том, когда было заподозрено мошенничество. По одной — непосредственно во время олимпийского турнира, когда во время боя Онищенко c англичанином Адрианом Паркером был зафиксирован сомнительный укол, на что обратил внимание Джереми Фокс. 
Согласно другой версии Фокс заметил непонятное ещё во время предолимпийского турнира в Лондоне, изучая видеозаписи фехтовальных поединков,  а специалисты подтвердили — один из уколов, нанесённых Онищенко, был фальшивым; однако британцы не стали поднимать шум до начала олимпийских соревнований.

В англоязычной литературе Онищенко получил прозвище «Dishonishenko» (игра слов, от  — бесчестье).

После дисквалификации 
В 1977 году на территории Республиканского стадиона в Киеве открылась учебно-спортивная база «Атлет», директором которой был назначен Б. Онищенко; в этой должности он проработал более 30 лет.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1972; лишён в 1976)

Ссылки 
 
 
 Заколдованная шпага  // Матч ТВ
 Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?  // Лента. Ру, 16 декабря 2020

Примечания 

Пятиборцы СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по современному пятиборью
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 1968 года
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по современному пятиборью
Чемпионы СССР по современному пятиборью
Лишённые звания «заслуженный мастер спорта СССР»
Лишённые ордена Трудового Красного Знамени
Исключённые из КПСС